Чешейко-Сохацкий () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чешейко-Сохацкий, Ежи (псевдонимы Братковский, Брузда, Конрад и др.; 1892—1933) — деятель польского рабочего движения, публицист.
 Чешейко-Сохацкий, Стефан Вацлович (1881—1934) — большевик, глава Витебского городского Совета, делегат Всероссийского Учредительного собрания.